Les Clarotes sont un groupe dépendant de la Crète antique.
 Clarotes est un genre de poisson de la famille des Claroteidae.